Belém (o Belem) hace referencia a varios artículos:

Lugares

En México
 Belem, también conocido como Pitahaya, localidad del estado de Sonora.
 Guásimas de Belem, localidad del mismo estado.

En Brasil
 Belém (Brasil), ciudad capital del estado de Pará.
 Belém (Paraíba), municipio del estado de Paraíba.

En Portugal
 Belém, parroquia (freguesia) del municipio (concelho) de Lisboa.
 Santa Maria de Belém, antigua parroquia (freguesia) del municipio (concelho) de Lisboa.
 Torre de Belém, en la ciudad de Lisboa.

Además
 Belem (barco), embarcación francesa de tres mástiles (1896).